Омитлан има више значења:

 Омитлан (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Омитлан (Тепезинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику